Вудфорд (округ, Іллінойс)
 Вудфорд (округ, Кентуккі)